Qar-e Tak Shīrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Chāhak (bergskedja), Yazd, 
 Kūh-e Pol Sang Ābī, berg, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar